HV Hurry-Up, een Nederlandse handbalvereniging
Hurry Up (hockeyclub), een voormalige Nederlandse hockeyclub